Mechtenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Lydia Mechtenberg (* 1976), deutsche Volkswirtin
 Theo Mechtenberg (* 1928), deutscher römisch-katholischer Theologe, Germanist, Publizist und Übersetzer

Siehe auch:

 Landschaftspark Mechtenberg
 Naturschutzgebiet Mechtenberg